Plaats in Indonesië
 Bulu (Berbek)
 Bulu (Jepara)
 Bulu (Petarukan) een plaats in het onderdistrict Petarukan, regentschap Pemalang in de provincie Midden-Java
 Bulu (Polokarto)
 Bulu (Purwoasri)
 Bulu (Rembang)
 Bulu (Semen)
 Bulu (Sukoharjo)
 Bulu (Sukomoro)
 Bulu (Temanggung)

Overig
 Bulu (volk), bevolkingsgroep van Kameroen

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing